Radenbeck ist der Name folgender Orte:

 Radenbeck (Thomasburg), ein Ortsteil von Thomasburg im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen
 Radenbeck (Wittingen), ein Ortsteil von Wittingen im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen